Wahle est un patronyme d’origine germanique, dérivé d’une localité en Basse-Saxe. Il pourrait également être apparenté à Wahl qui signifie élection en germanique ou dénote une origine italienne en yiddish. Il est porté par :

  (1884-1969), ténor et professeur de chant allemand
  (1889-1981), préhistorien allemand
 Eugène Wahle
  (1854-1934), juriste allemand
  (1861-1940), littérature scientifique autrichienne
  (1887-1970), juge autrichien
  (~1855-1928), général allemand pendant la Première Guerre mondiale en Afrique orientale allemande
 Otto Wahle (1879-1963), nageur autrichien
  (1857-1935)
  (1869-1941), médecin généraliste, médecin général, et médecin-chef allemand

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie
Patronyme allemand